Натуральне число 1961
 1961 рік до нашої ери
 1961 рік нашої ери